Spojení písmen V a E může mít různé významy:

VE 
 VE – kód ISO 3166-2 pro Venezuelu
 VE – zkratka německého electro-industriálního hudebního projektu Valium Era
 VE – zkratka pro Vizuální editor

ve 
 luvendština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ve 
 .ve – internetová doména nejvyššího řádu pro Venezuelu

Vé 
 Vé, jeden ze severských bohů